Le terme « essaimage » peut faire référence à :
 l'essaimage, comportement des abeilles ;
 l'essaimage, pratique entrepreneuriale ;
 le , ou essaimage, comportement des chauves-souris.